Список туннельных брокеров IPv6, соответствующий принципам RFC 3053. Описывает систему, по которой пользователи могут получить связанность IPv6 через туннель от точки присутствия (POP).

Список туннельных брокеров IPv6 

Столбцы в таблице означают следующее:

Реализации 
Существуют разнообразные туннельные брокеры, которые предоставляют свои собственные реализации в зависимости от бизнес-целей. Здесь перечислены распространенные реализации, которые используются в перечисленных туннельных брокерах IPv6.

Gogo6 gogoSERVER 
gogoSERVER (ранее Gateway6) используется сервисом Freenet6, который является первым туннельным брокером IPv6, начавшим работу в 1999 году.

Gogo6 перестало представлять услуги IP тунелирования.

SixXS sixxsd 
SixXS’s sixxsd is what powers all the SixXS PoPs. It is a purpose built software for the purpose of tunneling at high performance and low latency. Development started in 2002 and has evolved into the current v4 version of the software.

CITC ddtb 
CITC Tunnel Broker, run by the Saudi Arabia IPv6 Task Force, uses their own implementation of the TSP RFC named 'ddtb'.

Примечания 

IPv6 брокеры
Туннельные брокеры